A Pulzus több erdélyi város (Marosvásárhely, Nagyvárad, Székelyudvarhely) folyóiratainak címe 1989 után.

Marosvásárhely 

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség önálló, magyar nyelvű tájékoztató lapja. 1990 márciusában indították az OGYI hallgatói, és 1997. május–júniusig jelent meg rendszertelen időközökben, 1992 decemberétől az OGYI és a Műszaki Egyetem magyar diákjainak lapjaként. Az első hat száma kőnyomatos volt, a többi nyomtatott; szerkesztésében akkor többedmagával Kacsó Orsolya, Kassay Zsóka és Nagy Csaba vett részt.

1995 őszén Csedő Zoltán lett a Pulzus főszerkesztője, aki elérte a lap havi és rendszeres megjelenését (esetenként összevont számokkal s állandó, 400-as példányszámmal). Ugyanakkor sajátos jelleget is adott a lapnak: a benne megjelent írások elsősorban a marosvásárhelyi orvosi egyetemi diákéletet mutatják be, s vannak állandó hírrovatai és rendszeres kulturális információi is. Szerkesztői közül Bíró Ágota, Csenteri Zoltán és Muszka Judit voltak a legtevékenyebbek. Külön figyelmet érdemel benne a többnyelvű interkulturális oldal.

1996 őszén a Pulzus mellett kezdte el működését a Pulzus-Pódiumnak nevezett önképzőkör, amelynek ülésein az érdeklődők kötetlen beszélgetést folytatnak meghívottaikkal.

Nagyvárad 

Nagyváradon 1993-94-ben megjelent vegyes tartalmú magazin. "Tervezőszerkesztője" Koós Attila.

Székelyudvarhely 

Székelyudvarhelyen 1995-2000 között megjelenő gazdasági hetilap. Alapítója és kiadója Vass Dénes; felelős szerkesztője 1997-2000 között Mihály Csaba, 2000 októberétől Koszta Nagy István, olvasószerkesztője Oláh István (1998-2000), grafikusa Kalló László; a lapban megjelenő karikatúrák (1998-2000) Para István munkái. Rovatvezetők: Ágoston Hugó, Lázár Edit, Makkay József; munkatársainak névsorában Ágoston Hugó, Ambrus Attila, Bódizs Edit, Bogdán Tibor, Bölöni Domokos, Dánél István, Domokos Ernő, Fejér László, Majla Sándor, Máthé Éva, Neményi József Nándor, Péterszabó Ilona, Román Győző, Sike Lajos, Szabó Árpád, Szegedi László, Szőcs Csilla nevével találkozunk.

Folyamatos gazdasági, piaci és pénzügyi hírszolgáltatást nyújtó rovatai mellett a Kárpát-medence gazdasági változásait elemző tanulmányokat is közölt: Szabó Árpád Közgazdaságtan és multikulturalitás (1998/3), Domokos Ernő Az ezerarcú válság Oroszországban (1998/20), Neményi József Nándor Paradox helyzet a román gazdaságban (1998/18), Csanády András A kelet-szlovákiai magyar vállalkozók működésének körülményei Királyhelmec vidékén és A vállalkozások alakulása Kalotaszeg Felszegének falvaiban (1999/5-2000/8), Incze Emma Nonprofit menedzsment (1999/22-29), Vincze Mária A CEFTA agrár- és kereskedelempolitikai megközelítésben (1999/8, 15), Puskás István Inflációs könyvelés – elmélet és valóság (1998/39) stb.

A lap példányszáma megfelelő anyagi háttér híján az évek folyamán fokozatosan csökkent, s 2000 júniusára 150-200 példányra sorvadt, aminek oka inkább a terjesztés gyakorlatlansága volt, hiszen tartalmi érdemeit a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) 1997-ben nívódíjjal ismerte el. Végül 265 lapszám után 2000 decemberében bejelentette megszűnését. Ettől kezdve web-lapként, interneten teszi közzé anyagait. E változatában főszerkesztője Koszta Nagy István, szerkesztői Gábor Miklós informatikus, Szakács Éva Gabriella, Kacza Ibolya és Magyari Ibolya hírszerkesztők.

Források 

A romániai magyarság sajtótermékei